Zbigniew Puchalski (1933–2014) – polski żeglarz.
 Zbigniew Puchalski (ur. 1933) – polski lekarz, chirurg, profesor.
 Zbigniew Puchalski (ur. 1933) – polski dziennikarz, wieloletni redaktor naczelny oddziałów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Szczecinie.
 Zbigniew Puchalski (1942–2003) – polski historyk, falerysta.